В цифровой обработке изображений, ядро свёртки, маска, свёрточная матрица — матрица для размытия, выделения границ изображения и других эффектов. Данные эффекты достигаются путем свёртки ядра и изображения, где каждый пиксель интерпретируется как трёхмерный RGB вектор.

Детали 
Свёртка ядра и изображения выражается формулой

,

где  — изображение, после применения свёртки,  — ядро свёртки,  — изначальное изображение,  — произвольные границы свёртки. Стоит заметить, что операция будет применена в диапазоне от  до  и от  до  для координат  и  соответственно. Стоит также учесть, что если матрица не является симметричной, то её требуется отразить по вертикали и горизонтали.

В зависимости от ядра, операция может создавать разные графические эффекты, такие как:

Алгоритм 
Каждый пиксель изображения, представляемый в виде вектора RGB значений, умножается на ядро, после чего полученное значение вектора, преобразуется в цвет, и устанавливается как пиксель нового изображения в соответствующих координатах. Данный алгоритм может быть выражен в виде псевдокода:
 для каждой строки пикселей в изображении:
    для каждого пикселя строки в строке пикселей:
        переменная буфер = 0
        для каждой строки элементов в ядре:
            для каждого элемента ядра в строке элементов:
                если позиция элемента ядра соответствует позиции пикселя строки тогда:
                    умножить элемент ядра на пиксель строки
                    добавить результат к буферу
                конецесли
        установить значение буфера в пиксель выходного изображения

Обработка краев 
При применении алгоритма, зачастую он предполагает наличие пикселей за границами изображений. В таком случае могут использоваться несколько методов для учёта этого случая:

 Расширение
 Краевые пиксели экстраполируются за границы изображения, чтобы предоставить значения для матрицы
 Зацикливание
 Пиксели для матрицы берутся с противоположного края, «зацикливая» изображение
 Обрезание
 Любой пиксель изображения, который предполагает выход матрицы за границы, пропускается. В таком случае размер конечного изображения отличен от размера изначального изображения
 Постоянное значение
 При выходе за границу, используется постоянное значение цвета

Обработка изображений
Выделение признаков (компьютерное зрение)